

Austria 
Węgierska nazwa miejscowości:
 Gols

Ososby 
 Magda Gálos – węgierska historyczka

Zobacz też 
 Galos